Хойники — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хойники — город в Гомельской области, административный центр Хойникского района.
 Хойники — деревня в Берёзовском районе Брестской области.

См. также